Medinensi – abitanti di Medina (Brasile)
Medinensi – abitanti di Medina del Campo
Medinensi – abitanti di Medinas